El Torneig de Montpeller 2017, oficialment conegut com a Open Sud de France 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 12 de febrer del 2017 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista alemany Alexander Zverev va fer doblet guanyant els dos títols, el de dobles junt al seu germà Mischa i sent també el primer de dobles de la seva carrera, l'individual era tot just el segon.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017